Niéspola puede referirse a:
 El nombre común de la planta Mespilus germanica.
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.